Bonfim kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Silvânia (ort), Goiás, 
 Senhor do Bonfim (ort), Bahia, 
 Bonfim (kommun i Brasilien, Roraima), 
 Bonfim (kommun i Brasilien, Minas Gerais),

Portugal 

 Bonfim (freguesia), Porto, Porto, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar